Ві-ле-Рю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 50 км на північ від Безансона, 20 км на захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Ві-ле-Рю на сайті французького Національного інституту географії
 Ві-ле-Рю на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ві-ле-Рю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона